Uddervattnet kan syfta på:
Karlsviks-Uddervattnet, sjö in Örnsköldsviks kommun,  (7,83 ha)
Trehörningsjö-Uddervattnet, sjö in Örnsköldsviks kommun,  (14,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn